Иван Иванович Жиров (1765—1829) — русский военачальник, генерал-майор.

Командовал казачьими войсками Войска Донского. Отец Д. И. Жирова.

Биография 
Иван Иванович Жиров уроженец станицы Терновской Области Войска Донского, из обер-офицерских детей.

На военной службе с 1783 года в Атаманском полку.

Участник похода на Индию 1801 года. В 1805 году Жиров сражался против французов, под Аустерлицем был ранен саблей в щеку.

К началу Отечественной войны 1812 года — подполковник и командир полка на западной границе. Во время Отечественной войны Жиров во главе полка сражался при Мире и Смоленске. 26 августа в Бородинском сражении был тяжело ранен ядром в голову.

За три года войны с французами (1812—1814) Жиров взял в плен 74 офицера, более 2000 рядовых и отбил  Закончил войну во Франции в чине полковника.

В 1815 году Жиров находился со своим полком в Крыму для содержания кордонов по берегу Чёрного моря.

О службе Жирова с 1816 по 1829 год сведений не имеется.

В 1829 году он действовал против турок во главе трех казачьих полков: Ильина, Чернушкина и Золотарёва, бывших в составе 2-й армии.
О генерале Жирове главнокомандующий 2-й армией генерал-адъютант граф Дибич-Забалканский 20 июля 1829 года доносил императору 

«Генерал-майор Жиров усердною службою, не взирая на крайне болезненное состояние его, с начала войны находился всегда в первых войсках и во всех делах с неприятелем проявлял мужество и благоразумную распорядительность».

По окончании Турецкой войны император назначил Жирову пожизненный пансион в пять тысяч рублей ассигнациями.

Умер Иван Иванович Жиров 25 декабря 1829 года в Турции от чумы и похоронен в селении Татарларе, в двадцати семи верстах от города Адрианополя, по дороге в селение Кырккилисе.

На его могиле был поставлен белый мраморный памятник со следующей надписью: «Здесь погребен российской службы Войска Донского генерал-майор и кавалер Иван Иванович Жиров»; на оборотной стороне: «Скончался 25 декабря 1829 года на шестьдесят четвертом году от рождения».

Награды 
Российской империи:
 Орден Святой Анны 3-й степени
 Орден Святой Анны 2-й степени (26 декабря 1811)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (№ 2721; 20 октября 1813)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (№ 363, 2 февраля 1814 — за отличие в сражении при штурме Суассона)
 Орден Святой Анны 1-й степени (20 июля 1828)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (15 декабря 1829)

 Медаль «В память Отечественной войны 1812 года» серебряная и бронзовая (1813)
 Медаль «За взятие Парижа» (1814)
 Медаль «За турецкую войну» (октябрь 1829)

Иностранных государств:
 Орден «Pour le Mérite» (6 сентября 1813, королевство Пруссия)
 Орден меча рыцарский крест I класса (Королевство Швеция)

Примечания

Ссылки 
 Жиров Иван Иванович
 Генералы Цимлы

Донские казаки
Генерал-майоры (Российская империя)